Marietta Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Marietta Historic District (Ohio), ID-Nr. 74001646
 Marietta Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 78002417